Brunsvic o Braunschweig, ciutat de la Baixa Saxònia
 Brunswick (Melbourne), barri de la ciutat de Melbourne
 Comtat de Brunsvic (segle IX -1235), feu del Ducat de Saxònia
 Ducat de Brunsvic-Lüneburg (1235 - 1815), estat del Sacre Imperi Romanogermànic
 Principat de Brunsvic-Wolfenbüttel (1269 - 1815). Divisió del Ducat de Brunsvic-Lüneburg
 Ducat de Brunsvic (1815 - 1918), ducat que va formar part de la Confederació Alemanya, la Confederació d'Alemanya del Nord i des de 1871 l'Imperi Alemany
 Estat Lliure de Brunsvic (1918-1933), estat federat de la República de Weimar
 Nova Brunsvic, província del Canadà
 Península de Brunswick, península de Xile

 Estats Units:
 Brunswick (Carolina del Nord)
 Brunswick (Geòrgia)
 Brunswick (Maine)
 Brunswick (Maryland)
 Brunswick (Missouri)
 Brunswick (Nebraska)
 Brunswick (Ohio)
 Brunswick (Vermont)
 East Brunswick, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 New Brunswick (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Miscel·lània: Brunswick Circuit Pro Bowling, videojoc de bitlles americanes llançat el 1999